Gallandi ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Gallandi (1709–1779), italienischer Oratorianer und Patristiker
 Johannes Gallandi (1843–1917), preußischer Oberstleutnant und Genealoge